Pingunnguaq bezeichnet:
 Pingunnguaq (Berg, Ilulissat), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Pingunnguaq (Berg, Uummannaq), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland